Тюля́пкин — русская фамилия, имеет женскую форму Тюля́пкина.

Известные носители 
 Тюляпкин, Денис Сергеевич (род. 1978) — российский хоккеист, тренер по хоккею с шайбой.
 Тюляпкин, Михаил Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Тюляпкин, Сергей Александрович (род. 1954) — российский хоккеист, тренер по хоккею с шайбой.